Митчелвилл ( или ) — топоним США.

  — город в Айове.
 Митчелвилл — город в Арканзасе.
  — поселение в Мэриленде.
  — город в Теннесси.
  — бывший город в Южной Каролине, ныне входящий в Хилтон-Хед-Айленд.

См. также